Манафов () — тюркская фамилия, происходит от арабского имени Манаф.

Известные носители 
 Манафов, Казим Абасович (1927—1999) — советский музыкальный деятель в области хореографии
 Манафов, Равиль Амирович (род. 1985) — казахстанский ватерполист;
 Манафов, Фахраддин Манаф оглы (род. 1955) — советский и азербайджанский актёр.
 Манафов, Эльшад Гасан оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.

Манафова 
 Манафова, Ольга Агакеримовна (род. 1941) — советская спортсменка, МСМК СССР по планеризму.